

Persone
Brandon Reilly – musicista statunitense
Georgina Reilly – attrice e modella inglese
Helen Reilly – scrittrice statunitense
Jack Reilly – calciatore australiano
James Reilly – astronauta e geologo statunitense
Kelly Reilly – attrice inglese
Lawrie Reilly – calciatore scozzese
Maggie Reilly – cantante britannica
Matthew Reilly – scrittore australiano
Paddy Reilly – cantautore irlandese
Philip Reilly – schermidore statunitense
Rose Reilly – calciatrice scozzese

Personaggi immaginari
Ben Reilly (noto anche come Scarlet Spider-Man) – personaggio della Marvel Comics
Jake Reilly – personaggio della serie televisiva Private Practice

Località geografiche
Reilly – insediamento situato in California
Reilly – comune francese

Correlate
John Reilly